Little Falls Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Little Falls Township (Minnesota)
 Little Falls Township (New Jersey)